Westbury puede referirse a:

 Westbury, una localidad en Buckinghamshire, Inglaterra.
 Westbury, una localidad en Shropshire, Inglaterra.
 Westbury, una villa en el estado estadounidense de Nueva York.
 Old Westbury, una villa en el estado estadounidense de Nueva York.
 Westbury, un cantón en la provincia de Quebec, Canadá.
 Westbury, una localidad en Wiltshire, Inglaterra.
 Westbury-sub-Mendip, una localidad en Somerset, Inglaterra.